Skorpa ist der Name von:

 Skorpa (Herøy), eine Insel in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal 
 Skorpa (Kristiansund), eine Insel in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal
 Skorpa (Kvænangen), eine Insel in der norwegischen Provinz Troms